Our Gang («Пострелята») — двенадцатая серия первого сезона американского мультсериала «Шоу Кливленда». Премьерный показ состоялся 31 января 2010 года на канале FOX.

Сюжет 
Кливленд образовывает клуб для подростков, лишённых родительской заботы, под названием «Безумная восьмёрка» (The Crazy Eights), и с помощью своего сына надеется вытащить их из «преступного болота». Однако, вскоре сам он оказывается втянут в «грязные делишки», и только его новые молодые подопечные в силах помочь ему.

Кливленда-младшего похищает банда «Stoolbloods»; его отец обнаруживает, что печенье, продаваемое ими — наркотики.

Тем временем, Ралло пытается стать, как Супермен.

Создание 
 Автор сценария: Аарон Ли
 Режиссёр: Энтони Агруса
 Композитор:
 Приглашённые знаменитости: Моник Коулман (в роли Фонтейши) и Сет Грин (в роли Криса Гриффина)

Интересные факты

Ссылки на культурные явления 
 Our Gang также может означать:
 Телесериал (1922 — 1944)
 Повесть американского писателя Филипа Рота (1971)
 Эпизод (2002) телесериала «Щит».
 В эпизоде упомянуто название музыкальной группы «Godspeed You! Black Emperor» как обращение к Кливленду.
 StoolBloods пародирует реально существующую преступную группировку Bloods
 Когда банда Кливленда собирается на разборку с Stoolbloods, играет песня американской рэп группы N.W.A- «Straight outta Compton», так же один из участников «Безумной восьмерки» одет в синюю кепку, джинсы и большую рубаху, чем пародирует рэпера, основателя группы N.W.A, Eazy-E, Все члены группы входили в состав преступной группировки Crips, отличительным признаком которых было ношение одежды синего цвета. И известны своей войной с бандой Bloods (В мультфильме пародия — StoolBloods)

Мелочи 
 Первоначальным вариантом названия эпизода было «Cleveland Gets Gang Banged».
 Премьеру эпизода посмотрели 4 530 000 зрителей. Для сравнения: в тот же вечер на том же канале премьеру «Симпсонов» («Million Dollar Maybe») посмотрели 5 110 000 зрителей, «Американского папаши» («A Jones for a Smith» (англ.)) — 5 059 000 зрителей и «Гриффинов» («Dial Meg for Murder») — 6 212 000 зрителей. Столь скромное количество зрителей объясняется тем, что в тот же вечер на других каналах демонстрировались такие популярные программы, как «52-я церемония «Грэмми»» и .

Примечания

Ссылки 
  

Серии «Шоу Кливленда»